Szef Wysp Crozeta (fr. chef de district) – reprezentant prefekta Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych na Wyspach Crozeta. 

Wyspy Crozeta są jednym z pięciu dystryktów Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych. Priorytetem szefa dystryktu „Wyspy Crozeta” jest kontrola i prowadzenie bazy badawczej Alfred Faure. Nabór na szefa odbywa się co roku.

Lista szefów dystryktu

Bibliografia 
 
 

Wyspy Crozeta